Мюльбах ()
 Немецкая фамилия
 Мюльбах, Фёдор Михайлович — основатель известной фортепианной фабрики в Санкт-Петербурге
 Мюльбах, Луиза — немецкая писательница (1814—1873)
 Мюльбах, Дмитрий Витальевич — директор Дома дружбы народов Самарской области в период с 2006 по 2014 годы

 Название Мюльбах имеют (имели) несколько населённых пунктов в Германии, Австрии, Италии, Люксембурге и Румынии, в том числе:
 Себеш (Румыния)

 Название Мюльбах имеют несколько небольших рек в Германии и Швейцарии, в том числе:
 Мюльбах (приток Лана) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Мюльбах (приток Шварцбаха) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Мюльбах (приток Вёрница) — река в Германии, протекает по земле Бавария.